Ridgway pode ser:

Robert Ridgway
Stan Ridgway

Localidades
Ridgway (Colorado)

Desambiguação